Значо́к, многозначное слово, может означать, у некоторых:
 Маленький флаг, предназначенный для определённых целей, в военном деле.
 Небольшой нагрудный знак.
 Условный знак в картографии.
 Значок или иконка — картинка, элемент графического интерфейса пользователя.
 Тактическо-административная единица у ландскнехтов, силой от 400 до 600 человек личного состава, нанятых одним капитаном, и он состоял из пикинёров, алебардистов и стрелков.

Маленький флаг 
Значок — название маленького флага (флажка) в военном деле, знак отдельных унтер-офицерских чинов: сержантов, фурьеров, каптенармусов и так далее.

Значки сначала применялись только в полках солдатского, драгунского, рейтарского, гусарского и других строёв (так называемых Полках нового строя) в Русском войске.

Изготовлялись в полках, вероятно, единого стандарта сразу не имели. Позднее были введены во всех родах оружия Русской императорской армии. Существовали значки фурьерские, квартирьерские (или квартиргерские) и жалонерные (или жалнерские).

Значки делились на:
 линейные — в пехоте;
 сотенные — в казачьих пехотных полках.

Описания значков в архивах Оружейной палаты встречаются с 1685 года.

Белый значок применяется парламентёром.

Небольшой нагрудный знак

История появления первых значков 

Значки появились ещё в незапамятные времена. Тогда в их качестве использовались различные камни, клыки животных, птичьи перья, изделия из металла и кости. Такими знаками отличия в первобытном обществе выделялись определённые социальные слои и группы людей: жрецы, земледельцы, охотники и т. д. Конечно, те «значки» были совсем не похожи на современные, но функция у них была та же самая.

Когда-то давно, за много лет до нашей эры люди начали подразделяться по классам и званиям. Это было зарождением современного общества. Как правило, из обычного племени выделялось два человека: вождь и шаман. Оба были неприкасаемыми и очень уважаемыми людьми. У таких людей появилась потребность выделять себя визуально из общей массы себе подобных. В те времена, конечно, не умели изготавливать такие значки, как сейчас. Однако уже тогда значки существовали, только выглядели несколько иначе. Вожди могли выделяться, украсив своё тело шкурой какого-нибудь животного. Шаманы, зачастую, носили ожерелья и браслеты. Посохи, обувь, головные уборы — все это служило символами отличия у древних племён.

Развивалась цивилизация, развивались люди, развивались технологии. И системы отличия, естественно, становились сложнее.

Особенно в этом плане преуспел Рим. В нём существовало множество наград и знаков отличия, которые вручались выдающимся людям. Так, например, венки и короны доставались самым храбрым легионерам, которые проявляли себя в бою ловкими, находчивыми, бесстрашными. Иногда чести быть награждённым удостаивалось целое подразделение. Кроме венков и корон, были такие виды наград, как браслеты, цепочки. Особой наградой считалось копьё с боевым наконечником. Счастливчик, которому доставалась такая награда, становился любителем публики. Но самой почётной наградой была фалера. Это специальные нагрудные знаки, которые представляли собою большие медальоны. На них изображали Медузу Горгону, Марса либо морды каких-то зверей, зачастую львиные.

Эволюция значков 
В средневековой Европе появился ещё один вид знаков отличия, который назвали «орден». Данных знаков отличия удостаивались члены только военно-религиозных сообществ. Сперва такие ордены нашивались на одежду и имели форму крестов. Впоследствии крест получил усовершенствование, став металлическим. Затем рядом с крестом появилась звезда. Вместе они образовывали «знаки ордена».

В XII веке н. э. на значках стали изображать Св. Петра и Св. Павла. Их приобретали паломники как знак, доказывающий силу их веры и подтверждающий факт их паломничества. В это же время их стали применять и члены гильдий торговцев и мастеров, чтобы указать на свой профессиональный статус.

,  — однодюймовые значки-пуговицы впервые были произведены в Штатах в конце XIX в. Они являлись дешёвой альтернативой кулонам, медальонам и юбилейным значкам.

Изобретение целлулоида Хьяттом в 1869 г. позволило изготовлять полусинтетическую пластмассу и дало новый толчок в развитии различного рода товаров, в том числе и значков-пуговиц. Для производства было необходимо немного, всего-навсего печатное изображение и тонкий лист целлулоида, для натяжения его сверху. Основой были металлические детали из жести. При помощи несложного приспособления их можно было соединить вместе. Затем в заднюю часть готового значка вставлялась булавка, для крепления его на одежде. Позже значки полностью стали изготовляться из пластмассы.

Разумеется, что в наши дни компоненты, используемые при изготовлении значков, усовершенствовались и изменили свой химический состав. К тому же более качественной стала фотография, покрываемая защитной плёнкой из термически устойчивого и износостойкого полиэтилентерефталата. Поэтому внешний вид продукции стал гораздо более привлекательным и менее травмоопасной, поскольку заколка теперь имеет специальную безопасную заточку.

В наши дни значки-пуговицы сделались особо популярными среди молодёжи. Эта волна началась с 60-70-х годов прошлого века, когда их стали использовать студенты, музыканты различных «неформатных» направлений, хиппи и другие неформальные молодежные группы, как символ своеобразного протеста. Зачастую на таких значкам были изображены слоганы или девизы, имеющие для владельца особое значение. Певец и композитор Джон Леннон обожал носить значки; у него была целая коллекция однодюймовых значков.

Значки-пуговицы стали неизменным атрибутом моды и уникальности стиля, эту традицию развили и панки в 1976 г. В течение последующих десятилетий поклонники всего мира демонстрировали свою преданность стилю музыки и различным музыкальным группам, новомодным молодёжным течениям, поп-культуре, нося на одежде и сумках по одному и более значков. Есть также значки, которые имеют юмористическую, философскую или памятную характеристику.

Коллекционирование значков называется фалеристика.

Условный знак в картографии 
Значки как условные знаки в картографии — система знаковых графических обозначений (знаков), применяемая для изображения на картах различных объектов и явлений, их качественных и количественных характеристик.

Перечень и расшифровка условных знаков, как правило, показаны в специальной таблице. Она называется «легенда карты». Иногда она расположена на самой карте, иногда вынесена отдельно. Есть еще такой вид карты, как синоптический. На такой карте условными знаками обозначено состояние элементов погоды и явлений в пункте наблюдения.

См. также 
 Знак

Примечания

Литература